Polesie – kraina geograficzna i historyczna, leżąca na terytorium obecnej Białorusi, Ukrainy, Polski i Rosji
 Polesie - mikroregion etnograficzny na Mazowszu, znany również pod nazwami Kołbielszczyzna, Polesie Mazowieckie i Mazowsze Leśne.

Miejscowości i ich części w Polsce 
Według TERYT istnieją 34 miejscowości o tej nazwie, w tym 12 podstawowych.
 Polesie – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Polesie
 Polesie – część miasta Milanówek
 Polesie – część miasta Rejowiec Fabryczny
 Polesie – część wsi Zalesie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Polesie – część wsi Wola Bystrzycka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Polesie – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy
 Polesie – część wsi Wólka Złojecka w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Polesie – część wsi Zamiary w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Polesie – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łyszkowice
 Polesie – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Polesie – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica
 Polesie – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Polesie – część wsi Niedoń w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Polesie – część wsi Stok Polski w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Polesie – część wsi Grabowiec w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Polesie – część wsi Włyń w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Polesie – część wsi Ostrówek w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Polesie – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Polesie – przysiółek wsi Czubrowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Polesie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Polesie – część wsi Dębowe Pole w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Polesie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo
 Polesie – część wsi Sadków w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko
 Polesie – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Polesie – część wsi Murowany Most w woj. podlaskim, w pow. sejneński, w gminie Krasnopol
 Polesie – osada w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
 Polesie – przysiółek wsi Podchojny w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Polesie – część wsi Mieronice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Polesie – część wsi Ciecierówka w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Wąchock
 Polesie – część wsi Ciepielew w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Polesie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń
 Polesie – część wsi Pakosław w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 Polesie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl

Miejscowość na Białorusi 
 Polesie – wieś w obw. witebskim, w rej. postawskim, w sielsowiecie Łyntupy
 Polesie  – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław. Dawny majątek Budsław.
 Polesie – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce
 Polesie – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.

Inne 
 Polesie – nieoficjalnie nazwana część wsi Majdan Górny w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Polesie – dawne kino w Łodzi
 Polesie – kolonia na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont
 Polesie – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim

 Polesie – przystanek kolejowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Zobacz też 
 Czarnostów-Polesie
 Lipsko-Polesie
 Nowe Polesie
 Polesie Mikułowskie
 Poleski Park Narodowy
 Stare Polesie
 Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie